Vinalesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vinalesa (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Vinalesa (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar